Перимеда (, Perimede) може да се отнася за:

 Перимеда, дъщеря на Еол и съпруга на Ахелой, майка на Орест и Хиподам 
 Перимеда, сестра на Амфитрион и съпруга на Ликимний (син на Електрион), майка на олимпийския победител Еон, Аргей и Мелас 
 Перимеда, дъщеря на Ойней и съпруга на Феникс, майка на Астипалея и Европа 
 Перимеда, дъщеря на Агамемнон, по-известна като Ифигения 
 Перимеда, дъщеря на Алкей и внучка на Персей и Андромеда
 друго име на Медея

Източници 

Герои от древногръцката митология
Жени от древногръцката митология